Il doppio del torneo di tennis Bukhara Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pavel Chekhov e Michail Elgin che hanno battuto in finale Łukasz Kubot e Oliver Marach 7-62, 6-1.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (finale)
 Pavel Chekhov /  Michail Elgin (Campioni)

 André Ghem /  Boy Westerhof (quarti di finale)
 Evgenij Kirillov /  Denis Macukevič (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2008